Il doppio del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Lyon 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jakob Hlasek e Marc Rosset che hanno battuto in finale Neil Broad e Stefan Kruger 6-1, 6-3.

Teste di serie

 Jakob Hlasek /  Marc Rosset (campioni)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (semifinali)

 Steve DeVries /  David Macpherson (primo turno)
 Mark Kratzmann /  Wally Masur (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Lyon 1992
ATP Tour 1992